Анато́лий Алекса́ндрович Алекса́ндров (7 апреля 1951, Изяслав, Украинская ССР, СССР) — российский учёный, доктор технических наук, с 7 апреля 2010 года по 6 октября 2021 ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана, с 7 октября 2021 — президент МГТУ им. Н. Э. Баумана. Член Высшего совета партии «Единая Россия».

Биография 
В 1969 году поступил в Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана, которое окончил в 1975 году. После окончания училища несколько лет работал инженером в МГТУ. С 1982 года — инженер-конструктор, затем начальник отдела материально-технического снабжения, заместитель директора по развитию и организации учебного процесса, главный инженер Экспериментально-опытного завода МГТУ им. Н. Э. Баумана. В 1984 году, вскоре после поступления в аспирантуру, был избран на должность секретаря комитета комсомола МГТУ, что помешало заниматься диссертацией. Через пять лет достижения науки в области работы Александрова (стартовое оборудование, ракетная техника) ушли вперёд, и он принял решение отложить научную работу.

В 1991 году — директор Опытного завода МГТУ им. Н. Э. Баумана. Среди разработок на производстве, где работал Анатолий Александрович, было несколько проектов для Ростехнадзора и МЧС России. В 2001 году за создание комплекса диагностики дымовых труб промышленных предприятий удостоен премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

В 2004 году он защитил кандидатскую диссертацию, а спустя два года — докторскую («Разработка элементов теории, техники и технологии безопасного хранения жидкого углеводородного топлива»). В сентябре 2013 года сообщество «Диссернет» провело оценку докторской диссертации Александрова, в результате которой были предположены масштабные заимствования из ряда научных работ. Проверку докторской диссертации провели ВАК и РАН, по результатам проверки нарушений выявлено не было.

Автор более 80 научных работ в области теории рисков, механики разрушения, промышленной безопасности и эксплуатации опасных производственных объектов, в числе которых два патента и четыре монографии.

С 2010 года — член Совета Фонда «Сколково». Президент Ассоциации технических университетов Входит в Центральный совет Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

В 2011 удостоен второй премии Правительства РФ в области науки и техники за теоретическое обоснование, разработку и внедрение технологий и оборудования надежных, конкурентоспособных средств диагностики трубопроводных систем. В 2014 году удостоен премии Правительства РФ в области образования.

В 2016 году был доверенным лицом партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу VII созыва.

6 марта 2022 года после вторжения России на Украину подписал письмо в поддержу действий президента Владимира Путина.

Входит в состав Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации.

Член бюро Центрального совета Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»

Почетный член университета Глиндор (Великобритания).

Выборы на должность ректора МГТУ 
Кандидатура Александрова на должность ректора МГТУ им. Н. Э. Баумана была выдвинута 4 февраля 2010 года общим собранием коллектива НУК «Специальное машиностроение».
В тезисах программы отмечались намерения обеспечить «воспитание у студентов-бауманцев самостоятельности, гражданской ответственности, умения ставить и решать амбициозные научно-технические и инженерные задачи», реализовать «в полной мере право создавать собственные образовательные стандарты, передовые современные образовательные программы — конкурентоспособные, привлекательные как для абитуриентов, так и для работодателей, соответствующие современным тенденциям экономического развития страны», обеспечить «широкое участие ученых университета в решении задачи развития инновационной экономики страны».
ЦЕЛЬ: Повышение качества и конкурентоспособности российского высшего образования за счет разработки и внедрения новых инновационных образовательных технологий, совершенствования направлений многоуровневой подготовки выпускников университета;

 реализация принятой программы развития МГТУ им. Н. Э. Баумана как национального исследовательского университета технологий и техники на основе совершенствования научно-образовательных программ, коренной модернизации учебно-научного оборудования;
 сохранение, дальнейшее развитие и формирование новых научных школ, подтверждение статуса национального исследовательского университета;
 осуществление эффективной научно-исследовательской деятельности по приоритетным направлениям науки, технологий и техники.

7 апреля 2010 года состоялись выборы ректора. В первом туре голосования большинством голосов победил Анатолий Александрович Александров. Первый приказ, подписанный Александровым в новой должности, касался подписания контрактов с проректорами.
Перевыборы ректора — как смена премьер-министра — сопровождаются автоматическим завершением действия полномочий его кабинета. Поэтому первые распоряжения нового руководства связаны с продлением или расторжением договоров с прежней командой. Часть команды осталась прежней, а часть поменялась.

Плагиат 
Фигурант Диссернета: обнаружен плагиат в диссертации на соискание учёной степени доктора технических наук, а также отметился участием в защите красочной (то есть, с обнаруженным плагиатом) диссертации, подготовленной под его руководством. Более того, ректор​ «Бауманки»​ Анатолий​ Александров вошел в рейтинг​ российских ректоров-плагиаторов на почетном девятом месте —​ ​ «80% страниц его диссертации содержат некорректные заимствования из нескольких источников».

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (11 июля 2021 года) — за большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (4 июля 2016 года) — за заслуги в развитии науки, образования, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную работу
 Орден Почёта (10 апреля 2011 года) — за заслуги в области образования, науки и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов
 Медаль «За трудовую доблесть» (полное название — Почётный знак «Трудовая доблесть»)

 Орден «За заслуги перед Отечеством» (9 сентября 2021 года) — «за заслуги в развитии науки, техники и образования»

 Премия правительства РФ в области образования (2014 год)
 Премия Правительства РФ в области науки и техники (2001 и 2011 года)
 Знак «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»
 Ведомственный знак МЧС «За заслуги»

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте МГТУ
 Страница на сайте кафедры экологии и промышленной безопасности
 Биография

Выпускники МГТУ
Ректоры и директора МГТУ
Члены-корреспонденты РАРАН
Члены «Единой России»
Фигуранты Диссернета